Anderson Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Knob (Arkansas)
 Anderson Knob (Georgia)
 Anderson Knob (Missouri)
 Anderson Knob (Tennessee)